Андре Агаси је освојио турнир. У финалу је победио Марка Росеа резултатом 6:3, 6:3, 4:6, 7:5.

Носиоци 

  Пит Сампрас (четвртфинале)
  Горан Иванишевић (четвртфинале)
  Михаел Штих (друго коло)
  Серђи Бругера (полуфинале)
  Стефан Едберг (друго коло)
  Борис Бекер (четвртфинале)
  Мајкл Ченг (полуфинале)
  'Андре Агаси (победник)
|
  Тод Мартин ''(треће коло) 
  Вејн Фереира ''(друго коло) 
  Андреј Медведев ''(друго коло) 
  Јевгениј Кафељников ''(треће коло) 
  Џим Куријер ''(друго коло) 
  Марк Росе ''(финалиста) 
  Томас Мустер ''(друго коло) 
  Рихард Крајичек ''(треће коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1994.
Париз мастерс 1994.